Штјеховице могу бити:

 Штјеховице (Праг-запад), варошица у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република
 Штјеховице (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република